Panacea medicamento por el cual se cura muchos tipos de enfermedades

Mitología y ficción
 Panacea (mitología), diosa de la mitología griega;
 Panacea universal, medicamento mítico capaz de curar todas las enfermedades;
 Panacea, nombre que tiene en el mundo angloparlante el personaje de Falbalá, de la serie de Astérix. El personaje aparece por primera vez en la historieta Astérix legionario.

Literatura y música
 Panacea (revista), revista del Colegio Oficial de Médicos de Navarra.
 Panacea (canción), canción de Luis Alberto Spinetta
 Panacea (canción), canción de Cevladé

Lugares
 Panacea (Florida), localidad de Florida.

Zoología
 Panacea (insecto), género de mariposas.